Аньє́р-сюр-Сен () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 8 км на північний захід від Парижа, 7 км на схід від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 36355 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 86633,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Анрі Барбюс (1873—1935) — французький письменник
 Ів Аллегре (1907—1987) — французький кінорежисер та сценарист.

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Аньєр-сюр-Сен 
 [ Розташування муніципалітету Аньєр-сюр-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Міста Франції
Муніципалітети департаменту О-де-Сен